Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Czubak – polski polityk
 Krystyna Czubak – polska rzemieślnik i działaczka polityczna, posłanka na Sejm
 Tomasz Czubak – polski lekkoatleta
 Włodzimierz Czubak – polski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa